Een kandelaar is een houder voor slechts 1 kaars, waar een kandelaber een houder is met meerdere armen, gebruikt voor verlichting, rituelen of ter decoratie.

Kandelaren kwamen voor de grote invoer van elektrisch licht veelvuldig voor in huishoudens. Zo werd vaak een kaars in een kleine kandelaar naast het bed gezet. Deze kandelaars hadden ook een bakje om kaarsvet in op te vangen. Tegenwoordig dienen ze vooral ter decoratie.

Bepaalde kandelabers, die eigenlijk verkeerd worden genaamd als kandelaar, worden gebruikt bij rituele gebruiken, zoals de menora; een zevenarmige kandelaber die dient als symbool voor het oude Hebreeuwse volk en het Jodendom. Grote kandelaren zijn vaak nog terug te vinden in kerken.

Verlichting
Kaarshouder